Milčice (deutsch Miltschitz) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Milčice, Gemeinde im Okres Nymburk
Milčice, Ortsteil von Blatná, Okres Strakonice
Milčice, Ortsteil von Kraselov, Okres Strakonice
Milčice, Ortsteil von Myslív, Okres Klatovy
Milčice, Ortsteil von Sušice, Okres Klatovy